Энряку — эра японского традиционного летосчисления
 Энряку-дзи — буддистских храм, построенный в эру Энряку